Джон Уо́рд (; 21 ноября 1866 — 19 декабря 1934) — английский профсоюзный, политический и военный деятель.

Биография 
Родился в семье штукатура Роберта Уорда, который умер, когда Джону было три года. Не получил систематического образования. С 12 лет начал работать на строительстве железной дороги, после чего работал на строительстве различных сооружений по всей стране, в том числе Манчестерского канала.

В 1885 году поступил на службу в британскую армию. Во время Суданской кампании работал на строительстве военной железной дороги Суакин-Бербер в Судане. В 1886 году вступил в Социал-демократическую федерацию.

В 1889 году Уорд основал . В 1901 году был избран членом управляющего комитета .

В 1906 году избран в Парламент как либерально-лейбористский кандидат.

В 1914 году, с началом Первой мировой войны, поступил на военную службу уже как офицер Мидллсекского полка. Используя свои профсоюзные связи вербовал в армию добровольцев среди рабочих. Был назначен командиром батальона. Некоторое время командовал батальоном во Франции, но затем был отправлен на Дальний Восток, где его батальон нес гарнизонную службу в Гонконге.

Во время Гражданской войны в России Уорд со своим батальоном был отправлен в Сибирь и 3 августа 1918 года высадился во Владивостоке. 14 октября 1918 года Уорд находился в Иркутске, где в этот день выступил с речью на торжественном завтраке-обеде, устроенном офицерством в честь генерала Иванова-Ринова. 18 октября 1918 года отряд Уорда прибыл в Омск, где его встречали М. П. Головачев и ген. А. Ф. Матковский. 6 ноября Уорд присутствовал на банкете по поводу объединения Сибирского правительства с Директорией. 9 ноября 1918 года сопровождал адмирала Колчака во время его поездки из Омска в Екатеринбург.

Некоторые исследователи высказывали версии о содействии, оказанном Уордом и другими английскими офицерами, перевороту 18 ноября, приведшему к власти адмирала Колчака.

После поражения белых в Сибири, Уорд в 1920 году вернулся в Великобританию. Написал книгу о сибирской интервенции. До 1929 года переизбирался в Парламент. Участвовал в работе «Британского легиона» и других ветеранских организаций. Скончался в 1934 году.

Литература 
 Вологодский П. В. Во власти и в изгнании: Дневник премьер-министра антибольшевистских правительств и эмигранта в Китае (1918—1925 гг.). Рязань, 2006.

Ссылки 
 Уорд Дж. Союзная интервенция в Сибири 1918—1919 гг. Записки начальника английского экспедиционного отряда полковника Джона Уорда. — М.-П.: Гиз, 1923.

Примечания 

Профсоюзные деятели Великобритании
Офицеры Великобритании
Участники Первой мировой войны (Великобритания)
Британские участники Гражданской войны в России
Члены парламента Соединённого королевства (1906—1910)
Члены парламента Соединённого королевства (1910)
Члены парламента Соединённого королевства (1910—1918)
Члены парламента Соединённого королевства (1918—1922)
Члены парламента Соединённого королевства (1922—1923)
Члены парламента Соединённого королевства (1923—1924)
Члены парламента Соединённого Королевства (1924—1929)
Мемуаристы Великобритании
Члены Либеральной партии Великобритании